Sex Pistols – gruppo punk rock britannico.
 Sex Pistols – cofanetto antologico del 2002 del gruppo Sex Pistols.
 Sex Pistols (Love Pistols) –  josei manga di genere yaoi scritto e illustrato da Tarako Kotobuki.